Okręty podwodne US Navy o nazwie USS  "Spadefish":
Pierwszy "Spadefish" był okrętem typu Balao, który służył w latach 1944 - 1967.
Trzeci "Spadefish" był okrętem typu Sturgeon, który służył w latach 1969 - 1997.
Spadefish